Borges (sobrenome) — sobrenome de origem portuguesa e espanhola
 Borges (futebolista) — futebolista brasileiro que atua como atacante
 Jorge Luis Borges  — escritor argentino 
 Borges y yo — conto do escritor argentino Jorge Luis Borges

Desambiguações de antropônimos